Tamarelle est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Marie Tamarelle-Verhaeghe (1962-) femme politique française ;
 René Tamarelle (1900-1968), homme politique français ;

Patronyme français